

Topônimos 

 Rio Araguaia — rio brasileiro que nasce no estado de Goiás
 Parque Nacional do Araguaia — área de preservação ambiental no estado do Tocantins

Edifícios e monumentos 
 Araguaia Shopping — centro de compras no município de Goiânia, Goiás
 Palácio Araguaia — sede do governo do estado do Tocantins

Outros 
 Araguaia Atlético Clube — clube de futebol do município de Alto Araguaia, Mato Grosso
 CT Araguaia (D-14) — navio brasileiro do século XX, já aposentado
 Araguaia (telenovela) — telenovela da Rede Globo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos